De Brachythoraci zijn een onderorde van uitgestorven arthrodire placodermen, gepantserde vissen die het meest divers waren tijdens het Devoon.

Fylogenie 
De Arthrodira zijn verdeeld in drie hoofdgroepen: de parafyletische Actinolepida en Phlyctaenii, en vervolgens de monofyletische Brachythoraci. Brachythoraci wordt vervolgens verder onderverdeeld in de grote afgeleide clade Eubrachythoraci en verschillende basale groepen: Buchanosteoidea, Homostiidae en Holonematidae. (Hoewel het lidmaatschap van Holonematidae in Brachythoraci wordt betwist).

Hieronder is een cladogram van de 2016 Zhu et al. fylogenetische studie:

Placodermi